Nerone Claudio Druso – noto come Druso maggiore, padre del generale romano Germanico e dell'imperatore romano Claudio.
 Nerone Claudio Druso – nome di nascita di Druso minore, figlio dell'imperatore romano Tiberio.